Spinosi può riferirsi a:
 Enrico Spinosi Allenatore ed ex giocatore di calcio
 Jean-Christophe Spinosi (* 1964) Musicista
 Laurent Spinosi (* 1969) Calciatore francese
 Luciano Spinosi (* 1950) Allenatore ed ex giocatore di calcio